Такоев () — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Такоев, Дзандар Авсимайхович (1916—2001) — советский инженер-нефтяник, лауреат Ленинской премии.
 Такоев, Сергей Керменович (род. 1964) — российский государственный деятель, кандидат экономических наук, председатель правительства Северной Осетии (2012—2015);
 Такоев, Симон Алиевич (1876—1938) — юрист, общественный деятель.